Белый Ключ — село в Вольском районе Саратовской области в составе Куриловского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 3 километров по прямой на запад от поселка Сенной.

История 
Основано в начале XVIII века.

Население 

Население составляло 22 человека в 2002 году (86 % русские), 8 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Вольского района